La Torre del Baró o Castell de Torre Baró és un edifici protegit com a bé cultural d'interès local que s'aixeca sobre un dels turons més orientals de la carena de Collserola que dona al pla de Barcelona. Ha esdevingut la imatge més representativa del barri de Torre Baró.

La Torre Baró actual, de 1905, que pren el nom d'una antiga casa del Baró de Pinós, és situada en un replà del Puig de les Roquetes. És una construcció inacabada de tipus neomedieval i formes de castell. Té tres cossos que formen tres torres.

El Patronat Metropolità de Collserola l'ha restaurat i ha condicionat els accessos i l'entorn. També s'ha bastit un gran mirador amb vistes al Barcelonès.

Història 

El topònim d'aquest edifici prové del nom de la primitiva torre on visqué durant molts anys el Baró de Pinós, casa-castell a la ribera del Besòs, a peu de l'estació de tren de Torre Baró, i que fou enderrocada per obrir pas a la prolongació de la Meridiana. Algunes pedres de l'antiga torre s'amunteguen en un solar proper.

La torre actual, construïda el 1905, havia de convertir-se en un hotel, dins d'un projecte de ciutat jardí dissenyat per a la serralada de Roquetes, però les males comunicacions a la zona van paralitzar el projecte. Tanmateix, hi ha dues versions més sobre l'origen de la torre:

1-	Fou construïda pel Baró de Pinós a principis del  per al seu fill, que patia tuberculosi i va morir abans que s'acabessin les obres.

2-	L'any 1873, aquest petit castell, juntament amb la resta de la finca, fou comprat al Baró per la família Sivatte, que l'utilitzaren com a casa de vacances pels aires purs de la muntanya. Això no durà gaire i l'edifici va restar abandonat durant molts anys.

El castell ha esdevingut la imatge més representativa del barri de Torre Baró.

Referències 

Edificis de Nou Barris
Patrimoni monumental de Nou Barris
Edificis historicistes de Barcelona
Torre Baró